Gellerup (plaats), een district en buitenwijk annex voorstad van Aarhus
 Gellerup (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in Gellerup